Коровин, Илья Иванович (ум. 1607) — самозванец, Лжепётр.
 Коровин, Илья Семёнович (1923—1944) — Герой Советского Союза.